Тальберг (Thalberg) — фамилия.
 Тальберг, Аксель (1860—1928) — шведский художник и график, один из представителей Дюссельдорфской художественной школы.
 Тальберг, Борис Александрович (1930—1984) — советский художник.
 Тальберг, Вильгельм (1835—1903) — часовщик.
 Тальберг, Джон Иоганович (1900—1938) — советский военный, полковник ВВС, участник Гражданской войны в России, военный советник в Китае. 
 Тальберг, Дмитрий Германович (1853—1891) — российский правовед-криминалист.
 Тальберг, Ирвинг (1899—1936) — голливудский продюсер, прозванный «вундеркиндом Голливуда».
 Тальберг, Николай Дмитриевич (1886—1967) — русский духовный писатель, публицист, историк.
 Тальберг, Сигизмунд (1812—1871) — австрийский композитор и пианист-виртуоз.

См. также 
 Тальбер, Франсуа-Ксавье (1728—1803) — французский писатель и проповедник.